Schule () steht für:

 Schule, Bildungseinrichtung
 vergleichbar mit „Strömung“ eine Weltanschauung oder Arbeitsweise, oft inkl. dem sozialen System ihrer Anhänger, beispielsweise
 Schule (Wissenschaft)
 Schule (Künstler)
 Religion
 Herde von Meeressäugetieren, siehe Herde#Vergleichbare Bezeichnungen
 Schule (Musikpädagogik), Lehrbuch für ein Musikinstrument

geographische Objekte:
 Schule (Gemeinde St. Oswald), Ort bei Untermarreith, St. Oswald bei Freistadt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Schule (Gemeinde Sankt Katharein), Ortsteil bei Unterdorf, Sankt Katharein an der Laming, Steiermark
 Schule Island, Insel der Biscoe-Inseln, Antarktis

literarische Werke:
 Die Schule (Isaac Asimov), Kurzgeschichte von Isaac Asimov (1954)
 Die Schule (Richard Hughes), Märchen von Richard Hughes 

Filme:
 Schule (Film), deutscher Film von Marco Petry (2000)
 Die Schule (2010), deutscher Fernsehfilm von Zoltan Spirandelli

Familienname:
 Albert Schule (1801–1875), deutscher Kupferstecher
 Christian Schule (1764–1816), dänischer Zeichner und Kupferstecher
 Fred Schule (1879–1962), US-amerikanischer Hürdenläufer

Siehe auch:
 Schul
 Schulgebäude